Jordan Smith peut désigner :

 Jordan Smith (avironneur) ( ? ), avironneur américain
 Jordan W. Smith (1865–1948), physicien canadien
 Jordan Smith (lutteur) (1984), lutteur
 Jordan Smith (baseball) (1986), joueur de baseball américain
 Jordan Smith (hockey sur glace) (1985), joueur de hockey
 Jordan Smith (1989), acteur écossais
 Jordan Smith (1994-), footballeur anglais
 Jordan Smith (footballeur) (1991), footballeur costaricain
 Jordan Smith (chanteur) (1993), chanteur américain, gagnant de The Voice saison 9

Voir aussi 
 Jordy Smith (surfeur), surfeur sud africain